WMZ steht für:

 Wärmezähler
 US-Dollar-Äquivalent beim Online-Zahlungsabwicklungssystem WebMoney
 Windows Compressed Metafile, ein komprimiertes Dateiformat für Windows Metafile
 Windows Media Player-Designpaket, ein Dateiformat für Windows Media Player-Skins

Abkürzung